Claudio Stecchi (1991-), un perchiste italien ;
 Fabio Stecchi (1855-1928), un sculpteur franco-italien ;
 Gianni Stecchi (1958-), un perchiste italien.